Marxdorf – frazione della città tedesca di Uebigau-Wahrenbrück
 Marxdorf – frazione del comune tedesco di Vierlinden